Rue Le Royer peut désigner :
 Rue Le Royer, à Lyon, qui tient le nom de Philippe Le Royer, avocat général de Lyon, et Président du Sénat français du  au  ;
 Rue Le Royer, à Genève, qui tient le nom de la famille Le Royer, vielle famille de la ville de Genève active dans le domaine de la pharmacie et de la politique ;
 Rue Le Royer, à Montréal, qui tient son nom de Jérôme Le Royer, fondateur des Hospitalières de Saint-Joseph.